Maljković ist der Familienname folgender Personen:

 Božidar Maljković (* 1952), jugoslawischer Basketballtrainer
 Vladimir Maljković (* 1982), kroatischer Fußballspieler